Коварство

Коварство — качество коварного человека; лукавство, склонность к хитрым и злым умыслам и поступкам
Коварство — фильм итальянского режиссёра Сальваторе Сампери 1973 года.

См. также 
Коварство славы